Oberalm ist ein geographischer Name:

 Oberalm, Marktgemeinde im Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Oberalm, auch Almbach (Salzach), rechter Zufluss der Salzach in der gleichnamigen Marktgemeinde

Oberalm tritt auf in:

 Oberalm-Formation, früher auch Oberalmer Schichten oder Oberalmer Kalk, lithostratigraphische Formation der nördlichen Kalkalpen, benannt nach dem Ort Oberalm

Siehe auch:

 Oberalme